Olbrycht ist der Familienname folgender Personen:

 Katarzyna Olbrycht (* 1949), polnische Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin 

Siehe auch:
 Olbricht